Scotland Yard je název metropolitní policie v Londýně, může rovněž znamenat:

 Scotland Yard (skupina) – americká hudební skupina
 Scotland Yard (film, 1930) – film z roku 1930
 Scotland Yard (film, 1941) – film z roku 1941
 Scotland Yard zasahuje – film z roku 1944
 Scotland Yard jagt Dr. Mabuse – film z roku 1963
 Fantomas kontra Scotland Yard – film z roku 1966
 Dva idioti ze Scotland Yardu – film z roku 2004
 Scotland Yard – píseň Johna Calea z jeho alba Shifty Adventures in Nookie Wood z roku 2012